Punt peut désigner :

 La punt ( punt Éireannach), monnaie irlandaise avant le passage à l'euro ;
 Le punt, une barge étroite à fond plat, propulsée à l'aide d'une perche, utilisée notamment à Cambridge ;
 Le punt, terme anglais pour désigner un bac à câble ;
 Le punt, un coup de pied pratiqué au football américain ;
 Le punt-gun, terme anglais pour désigner un type particulier de fusil de chasse, la Canardière ;
 Le PUNT, Parti unique national des travailleurs de Guinée équatoriale ;
 El Punt, quotidien catalan (Le Point).

Personnalités 
 Jos Punt (1946- ), prélat néerlandais, évêque de Haarlem-Amsterdam ;
 Piet Punt (1909-1973), footballeur néerlandais.

Homonymie de patronyme